Шензи может означать

 Шэнь Бухай — китайский философ.
 Шэнь Дао — китайский философ.
 Шензи — персонаж мультфильма «Король Лев».